Barnes Hill steht für

Erhebungen in den Vereinigten Staaten
 Barnes Hill (Hartford County, Connecticut)
 Barnes Hill (Litchfield County, Connecticut)
 Barnes Hill (Kentucky)
 Barnes Hill (Worcester County, Massachusetts, 195 m)
 Barnes Hill (Worcester County, Massachusetts, 266 m)
 Barnes Hill (Chemung County, New York)
 Barnes Hill (Dutchess County, New York)
 Barnes Hill (Tompkins County, New York)
 Barnes Hill (Vermont)

Sonstiges
 Barnes Hill (Antigua), Hügel der Insel Antigua, im Inselstaat Antigua und Barbuda
 Barnes Hill (St. George), Ort im Parish of St. George, Antigua

Siehe auch:
 Barn Hill
 Barnhill